Профессиональная футбольная лига 2015 () — 24-й чемпионат Узбекистана по футболу. В чемпионате выступали 16 клубов — на 2 больше, чем в предыдущем сезоне. Начался 12 марта 2015 года и закончился 25 ноября 2015 года. Команды провели между собой по 2 матча (по одному дома и на выезде).

Участники

Географическое расположение команд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Переходной матч 
Переходной матч за путёвку в Суперлигу между второй командой Про-лиги и 15-й командой Суперлиги

Бомбардиры

Примечания

См. также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2015
 Первая лига Узбекистана по футболу 2015
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2015
 Кубок ПФЛ Узбекистана по футболу 2015

Ссылки 
 

2015
Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2015 году